Saché, comune francese
 Rio Sache, fiume italiano
 Dôme de la Sache, montagna francese
 Saché, personaggio di Guerre stellari, interpretato da Sofia Coppola in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma

Altri progetti